Buchklingen ist der Name von:

 Buchklingen (Emskirchen), ein Ortsteil des Marktes Emskirchen im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Burgstall Buchklingen, eine abgegangene Burg in Buchklingen im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Buchklingen (Birkenau), ein Ortsteil der Gemeinde Birkenau (Odenwald) im Kreis Bergstraße, Hessen